Le CAR Development Trophy 2013 est une compétition organisée par la Confédération africaine de rugby qui oppose les nations africaines de troisième division.

Équipes engagées 

 Poule Nord
 
 
 
 
 Poule Centre
  R.D.C.
  Gabon
  Centrafrique

Poule Nord 
La compétition se déroule en Égypte du 10 octobre au .

Tableau

Demi-finales

Finale

Poule Centre 
La compétition se déroule en République démocratique du Congo du 26 août au .

Tableau

Demi-finales

Finale

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de Rugby Afrique

2013
Événement sportif international en Afrique
Rugby à XV en 2013